(n. 1979), giocatore di baseball giapponesi

  (n. 1982),  attore giapponese

  (n. 1884)